Klepp steht für:
 Klepp, eine Kommune in der norwegischen Fylke Rogaland

Klepp ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Klepp (* 1923), österreichischer Kanute
 Katja Klepp (* 1967), deutsche Sportschützin
 Martin Klepp (* 1963), kanadischer Sportschütze
 Philipp Klepp (1894–1958), deutscher Militär, Politiker des Stahlhelms und Hamburger Senator
 Silja Klepp (* 1976), deutsche Anthropologin und Hochschullehrerin